Claude Guyonnet est un acteur français, né le  à Grenoble.

Formation 
Cours Cochet 78-79 - CNSAD 81-84 - Michel Bouquet-Pierre Vial-Daniel Mesguich - FEMIS 05 - atelier scénario

Acteur de théâtre 
au service de nombreuses autrices et auteurs avec différentes metteuses et metteurs en scène, notamment : Shakespeare/Daniel Mesguich - Goethe/Dominique Pitoiset - Marivaux/Laurent Pelly - Lenz/Claude Régy - Tennessee Williams/Stuart Seide - Camus/Jean-Pierre Miquel - Ramuz/Michel Soutter - Tarkovski/Dietrich Sagert - Dagerman/Martine Charlet - Minyana/Carlos Wittig - Del Giudice/Jean Lacornerie - François Bon/Gilles Bouillon - Vinaver/Claude Yersin - Tchekov/Claire Lasne Darcueil - Falk Richter/Anne Monfort - - - Beckett - Brecht - Grabbe - Jarry - Olecha - Shakespeare : avec Bernard Sobel.

Acteur de cinéma et télévision 
pour Anne Le Ny, Pascale Ferran, Brigitte Roüan, Bertrand Arthuys, Luc Béraud, Claude Miller.

acteur de concert 
Stravinsky/Jean Lacornerie, Brice Pauset/Rachid Safir.

performeur 
avec : Loïc Jugue/Jean Pennec - Lionel Guibout/Jacques di Donato - Dietrich Sagert/Robert Lippok.

réalisateur 
Un monde derrière elle - Les ailes coupées : deux courts-métrages, produits par Bandonéon films/Dominique Crèvecœur

Théâtre 
2023 : La mort d'Empédocle de Friedrich Hölderlin, mise en scène Bernard Sobel - Cartoucherie L'épée de bois
2022 - 2023 : Berlin Berlin de Patrick Haudecœur et Gérald Sibleyras, mise en scène José Paul, Théâtre Fontaine
 2022 : Au banquet de Gargantua reprise de Rabelais/Aymeri Suarez-Passos - Bonneuil-Matours
2020
 Au banquet de Gargantua reprise - Rabelais/Aymeri Suarez-Passos - Festival de Saint Jean d'Angely
 Les Bacchantes reprise - Euripide/Bernard Sobel - Cartoucherie L'épée de bois 
2019
 Au banquet de Gargantua - Rabelais/Aymeri Suarez-Passos - Briare
 Quichotte y Panza reprise - Cervantes/Le Collectif Unique - Cartoucherie L'épée de bois
 Les Bacchantes reprise - Euripide/Bernard Sobel - T2G
2018
 Quichotte y Panza reprise - Cervantes/Le Collectif Unique - Festival du mot La Charité sur Loire
 Les Bacchantes - Euripide/Bernard Sobel - Cartoucherie L'épée de bois
 2017
 Quichotte y Panza - Cervantes/Le Collectif Unique - Plateau 31 Gentilly, Le Pot Au Noir Rivoiranche.
 2016  
 Le Duc de Gothland - Christian Dietrich Grabbe/Bernard Sobel - Cartoucherie L'épée de Bois  
 Les Grandes Eaux - Nozière/Anna Nozière - Le Canal-Redon, Bordeaux, Le Mans  
 Médée - Pierre Corneille/Nicolas Candoni - Studio-Théâtre Asnières
 No(s) Révolution(s) - Ulrike Syha/Michael de Oliveira/A.Monfort - Belfort, Forbach, Berlin (all), Hambourg (all), Bagnolet/ Le Colombier, Aubusson, Dieppe, Thouars, Choisy le Roi, Chaumont
2015  
 No(s) Révolution(s) - Ulrike Syha/Michael de Oliveira/Anne Monfort - Coimbra (Portugal)  
 Fracas (reprise) - Brunhes/Olivier Brunhes –Théâtre de Belleville  
 Et si je te le disais, cela ne changerait rien (reprise) - Falk Richter/A.Monfort – Guyancourt, Montreuil, Dieppe
2014  
 Fracas (reprise) - Brunhes/O.Brunhes –Théâtre de Belleville  
 Trois sœurs (reprise) - Tchekov/Claire Lasne Darcueil – rôle : kouliguine – Théâtre de la Tempête  
 Et si je te le disais, cela ne changerait rien - Falk Richter/Anne Monfort – Belfort, Chaumont, Aubusson, Choisy, Bagnolet
2013  
 Fracas - Brunhes/Olivier Brunhes –Théâtre de Belleville  
 Hannibal - Christian Dietrich Grabbe – Bernard Sobel – rôle : hannon – Gennevilliers, Strasbourg, Toulon, Orléans  
 Cinna - Pierre Corneille/Laurent Delvert– rôle : auguste- Esch, Luxembourg, Metz  
 Trois sœurs - Tchekov/Claire Lasne Darcueil – rôle : kouliguine – Cap Sud, Poitiers
2012  
 Cahin-Caha - Serge Valletti/David Géry – rôle : cahin - Lucernaire
1984…2011 voir cv sur Site officiel
Cinéma
 2020 : le Torrent d'Anne Le Ny - Sortie octobre 2022 : le cantonnier 
 2020 : Infecte de Steve Catieau (Court-Métrage) : Christian
 2014 : Bird People de Pascale Ferran : Homme de la réunion La Défense
 2012 : Cornouaille d' Anne Le Ny : Le gynécologue
 2005 : Travaux, on sait quand ça commence... de Brigitte Roüan : Le premier client au bar 
 2001 : Grégoire Moulin contre l'humanité de Artus de Penguern : Un supporter breton
 1992 : La Plante de [Louis Bachelot et Xavier Bachelot (court-métrage) : L'adjoint à la culture
 1988 : La Petite Voleuse de Claude Miller : Le jeune curé
 1988 : L'Enfance de l'art de Francis Girod : L'assistant théâtre
 1986 : L'Insensé de Louis Bachelot et Xavier Bachelot (court-métrage) : Le prédicateur

Télévision 
 2020 : Alexandar de Zdravko Sotra (Série-Télé Film) : Louis Barthou.
 2009 : Le pain du diable de Bertrand Arthuys (Téléfilm) : Professeur Weiler 
 2006 : Le Grand Charles de Bernard Stora, épisode 1 (Série TV) : Une gueule cassée 
 2005 : Les Montana de Benoît d'Aubert (Série TV) : Tintin 
 2002 : La Crim', épisode "Le Syndrome d'Asperger" de Jean-Pierre Prévost (Série TV) : B. Lebray 
 2001 : Sa mère, la pute de Brigitte Roüan (Téléfilm) : Client au vélo
 2000 : Ma chair et mon sang de Brigitte Roüan (Téléfilm) : Le client triste
 2000 : Lyon police spéciale, épisode L'affaire Paoli" (Série TV) : Slvaic
 1994 : Jeux d'enfants de Luc Béraud (Téléfilm) : Le stewart
 1994 : Julie Lescaut, épisode 4, saison 3 "Tableau noir", de Josée Dayan (Série TV) : M. Sartène
 1994 : La Maldonne des sleepings de Luc Béraud (Téléfilm) : Le contrôleur SNCF
 1990 : La Bonne Âme du Se-Tchouan de Bernard Sobel (Téléfilm) : Le menuisier
 1989 : Condorcet de Michel Soutter (Téléfilm) : Le secrétaire Cardot
 1989 : L'Orestie de Bernard Sobel (Téléfilm) : L'esclave
 1989 : Mon dernier rêve sera pour vous de Robert Mazoyer (Série TV) : Chenedollé
 1986 : Le cœur du voyage de François Leterrier (Téléfilm) : Un brigand
 1986 : Liberty de Richard C. Sarafian (Téléfilm) : Le curé

Liens externes 

 Site officiel
 Site de la compagnie INUIT

Acteur français de cinéma
Naissance en janvier 1958
Naissance à Grenoble
Élève du Conservatoire national supérieur d'art dramatique